Лениновка — название населённых пунктов:

Грузия 
 Лениновка — до 2011 г. название села Чоети в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия.

Украина 
 Лениновка — до 2016 г. название села Затишное в Бориспольском районе Киевской области.
 Лениновка — до 2016 г. название села Сахновка в Менском районе Черниговской области.